ABF steht für:
 ABF (Messe) (Ab in den Frühling), eine Messe in Hannover
 Ajinomoto Build Up Film, eine Folie zur Herstellung von Mikroprozessoren, siehe Ajinomoto #Folie für Mikroprozessoren
 Alevi Bektaşi Federasyonu
 Allerbester Freund bzw. Allerbeste Freundin im Netzjargon
 Amorphous Brazing Foil, deutsch amorphe Lötfolie
 Ammoniumbifluorid, Ätzchemikalie
 Arbeiter-und-Bauern-Fakultät an DDR-Universitäten
 Arbeitsgemeinschaft Biblische Frauenarbeit, eine Mitgliedsorganisation der Deutschen Evangelischen Allianz
 Archives biographiques françaises (Französisches biographisches Archiv), eine Fusion von biografischen Nachschlagewerken (17. bis 20. Jh.)
 Associated British Foods, britisches Nahrungsmittel-Unternehmen
 Auftragsbearbeitung und Fakturierung, Programmteil vieler Warenwirtschaftssysteme
 African Badminton Federation, vormaliger Name der Badminton Confederation of Africa, afrikanischer Kontinentalverband für Badminton
 Argentina Boxing Federation, argentinischer Box-Sportverband
 Austrian Baseball Federation, österreichischer Baseball-Sportverband
 Australian Baseball Federation, australischer Baseball-Sportverband
 Flugplatz Abaiang (IATA-Code)

Abf. steht für:
 Abfahrt, die Abfahrtszeit in einem Fahrplan

abf steht für:
 Abai Sungai (ISO-639-3-Code), eine der Sabah-Sprachen in Sabah, Malaysia

Siehe auch:

Abkürzung